Brand har flere (etymologisk beslægtede) betydninger:

 Brand – ildebrand, utilsigtet begivenhed, hvor brændbart materiale fortæres af ild, modsat afbrænding, der er kontrolleret brand
 Brand (drama) – et drama af Henrik Ibsen (1866)
 Brand – den engelske betegnelse for et varemærke
 Branding – værdiorienteret markedsføring for et varemærke

 steder
 Brand (Vorarlberg) – et by i Østrig
 Brand (Bayern) – en by i Tyskland

 Andet
 Ildebrand (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1916